Ho visto anche degli zingari felici, album di Claudio Lolli del 1976
Ho visto anche degli zingari felici, album di Claudio Lolli del 2003